Le tournoi de qualification du simple dames des Internationaux de France 2018 se déroule du 21 au .

12 des 96 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Une joueuse issue des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 40 points ATP supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiées 

 Bernarda Pera
 Kristína Kučová
 Kurumi Nara
 Aliona Bolsova
 Varvara Lepchenko
 Giulia Gatto-Monticone
 Antonia Lottner
 Sofya Zhuk
 Anna Blinkova
 Liudmila Samsonova
 Jasmine Paolini
 Elena Rybakina

Repêchées 
Les joueuses suivantes (« lucky losers ») sont repêchées pour pallier les forfaits de Katie Boulter, Camila Giorgi et Petra Kvitová :

  Marie Bouzková
  Tímea Babos
  Kaja Juvan

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames des Internationaux de France 2019
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2019
Tennis féminin en 2019
Internationaux de France de tennis 2019